Истобенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Истобенское сельское поселение — входит в Оричевский район

Липецкая область
 Истобенское сельское поселение — входит в Чаплыгинский район